Kevin Martin peut désigner :
 Kevin Martin (1966-), joueur canadien de curling ;
 Kevin Martin (1983-), joueur américain de basket-ball.
Kevin Martin, musicien britannique de musiques électroniques, connu également sous le pseudonyme "The Bug"